Никишов — фамилия.

Известные носители 
 Никишов, Алексей Владимирович (род. 1965) — советский, российский и казахстанский хоккеист с мячом, тренер сборной Казахстана.
 Никишов, Андрей Николаевич (род. 1969) — казахский политик, аким Кокшетау, преступник.
 Никишов, Анатолий Ильич (род. 1930) — российский физик-теоретик.
 Никишов, Владимир Владимирович (1923—1970) — Герой Советского Союза.
 Никишов, Дмитрий Никитич (1898—1973) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Никишов, Евгений Владимирович (род. 1979) — российский сценарист и продюсер, генеральный продюсер телеканала «ТВ-3».
 Никишов, Иван Фёдорович (1894—1958) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант, Герой Социалистического Труда.
 Никишов, Станислав Геннадьевич (род. 1966) — советский и российский боксёр и тренер по боксу.

Никишова 
 Никишова, Александра Владимировна (род. 1990) — российская гандболистка.

См. также 
 Никишин